Хоф-ха-Кармель — название географических и административных единиц на севере Израиля.

 Хоф-ха-Кармель — региональный совет в Хайфском административном округе Израиля, расположенный в основном между склонов горы Кармель и Средиземным морем. 
 Хоф-ха-Кармель — узкая прибрежная полоса между Средиземным морем и горным массивом Кармель в северной части Израиля.
 Хоф-ха-Кармель — центральная автобусная станция, расположенная на южной окраине Хайфы.
 Хоф-ха-Кармель — железнодорожная станция, расположенная на южной окраине Хайфы.

См. также 
 Кармель (значения)